Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Filderstadt du  au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mima Jaušovec et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1981
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1981
Tennis en octobre 1981
Tennis en novembre 1981